Linn-Kristin (Linka) Riegelhuth Koren (geboren als Ullevoldsæter Riegelhuth, Ski, 1 augustus 1984) is een voormalig Noorse handbalster.

Loopbaan 
Riegelhuth speelde in de Noorse clubcompetitie voor Larvik HK van 2002 tot 2019 met uitzondering van het seizoen 2009/2010, toen ze uitkwam voor het Deense FCK Håndbold. In 2003 debuteerde ze in het nationale team, in 2016 kwam er een eind aan haar interlandcarrière. Riegelhuth is linkshandig en speelde op de rechterhoek en de rechteropbouwpositie. Riegelhuth heeft in totaal 39 titels gewonnen, waaronder 8 titels met het Noorse nationale team, 3 Europese bekers met de club, 14 landstitels met de club en 14 nationale bekers met de club. 

Riegelhuth won met Larvik HK in 2003, 2005, 2006, 2007 en 2008 de Eliteserien (eredivisie) en van 2003 tot en met 2007 het nationale clubkampioenschap. In 2005 en 2008 won Larvik HK bovendien de EHF Beker voor bekerwinnaars. In het seizoen 2006-2007 was zij met 221 treffers topscorer in de Eliteserien en zette met dat aantal een nieuw record. Ze is de topscorer aller tijden van Larvik met 3.407 goals in 591 wedstrijden.

Riegelhuth werd in Noorwegen in 2004 verkozen tot rechter vleugelspeelster van het jaar en in 2005 en 2007 tot rechtsback van het jaar. In 2007 kreeg zij bovendien de titel Noors speelster van het jaar. In 2008 werd ze verkozen tot IHF-wereldhandbalspeler van het jaar.

Noors team 
Voor het nationale team speelde Riegelhuth sinds haar debuut in 2003, 279 keer en maakte tijdens die wedstrijden 971 doelpunten. Met het Noorse team won ze goud op het EK van 2004, 2006 en 2008, zilver op het WK van 2007 en goud op de Olympische Spelen van 2008. Ze was met 51 doelpunten topscorer van het EK 2008 en werd achteraf als beste rechtervleugelspeelster verkozen in het All-Star Team.

Interlands

Onderscheidingen 
 All Star team rechterhoek van het wereldkampioenschap: 2009
 All Star team rechterhoek van het Europees kampioenschap: 2008
 Topscoorster van het Europees kampioenschap: 2008 (51 goals)
 IHF-wereldhandbalspeelster van het jaar: 2008
 Noors speelster van het jaar van de Noorse competitie: 2007
 Rechteropbouwster van het jaar van de Noorse competitie: 2005, 2007
 Rechterhoekpeelster van het jaar van de Noorse competitie: 2004

Privé 
Linn-Kristin Riegelhuth Koren heeft een Duitse vader. Haar zus Betina Riegelhuth speelt eveneens handbal in de hoogste Noorse competitie. In de zomer van 2011 trouwde Linn-Kristen met de Noorse handbalspeler Einar Sand Koren, waarna haar naam veranderde van Ullevoldsæter Riegelhuth naar Riegelhuth Koren. In december 2015 kregen zij samen een dochter.

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen